Pesnopoï peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Песнопой) :
Pesnopoï, village bulgare de l'obchtina d'Ardino, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Pesnopoï, village bulgare de l'obchtina de Kaloyanovo, situé dans l'oblast de Plovdiv.